Химози

 Химози — исторический район в городе Гатчина.
 Химози — деревня в Гатчинском районе Ленинградской области.

См. также 
 Химозин